Лукино — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России. Входит в состав Павловского сельского поселения.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1879 году, населённый пункт упомянут как деревня Каргопольского уезда (1-го стана), при колодцах, расположенная в 7 верстах от уездного города Каргополь. В деревне насчитывалось 13 дворов и проживало 74 человека (33 мужчины и 41 женщина). Функционировала православная часовня.

По данным 1920 года имелось 23 хозяйства и проживало 112 человек (53 мужчины и 59 женщин). В административном отношении деревня входила в состав Волковского районного совета Павловской волости Каргопольского уезда Вологодской губернии.

География 
Деревня находится в юго-западной части Архангельской области, в южной зоне средней тайги, к северу от озера Лача, к югу от автодороги , на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от города Каргополя, административного центра района.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района